Guy Daignault – pattinatore di short track canadese
 Laurent Daignault – ex pattinatore di short track canadese
 Michel Daignault – ex pattinatore di short track canadese